Уэйн Дуглас Барлоу (род. , Глен-Ков, Нью-Йорк) — художник, работающий в жанрах научной фантастики и фэнтези. Нарисовал свыше 300 обложек для книг и журналов и иллюстраций для множества книгоиздателей, таких как Life magazine, Time и Newsweek.

Хорошо известен своими реалистичными рисунками инопланетной жизни. Сборник Barlowe's Guide to Extraterrestrials — его представление об инопланетных разумных существах из хорошо известных научно-фантастических произведений.

Работы

Фильмы и сериалы 
 Художественно-оформительская работа в двухчасовом ТВ-фильме «Вавилон-5: Третье пространство» (1998).
 Создание инопланетных существ и дизайн персонажей для «Титан: После гибели Земли».
 Разработал инопланетян для фильма «В поисках Галактики».
 Предпроизводственные наброски для «Блэйд II».
 Дизайн персонажей/существ для «Хеллбой», «Хеллбой 2: Золотая армия», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «День, когда Земля остановилась».
 В 2004 году его книга «Expedition» была продана каналу Discovery Channel для создания двухчасового фильма. Он был назван «Alien Planet», его премьера состоялась 14 мая 2005 года.
 Разработал дизайн существ и персонажей в фильме «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Книги 
 Создание концепт-арта для «Гарри Поттер и Кубок огня».
 В 2007 году написал художественную книгу «God’s Demon» (в русском переводе «Демон Господень») о бунте одного из князей Ада против своего правителя Вельзевула.
 В 2019 году написал художественную книгу «The Heart of Hell», которая является продолжением «Демона Господня».

Библиография 
 Barlowe's Guide to Extraterrestrials (1979)
 Expedition: Being an Account in Words and Artwork of the 2358 A.D. Voyage to Darwin IV (1990)
 An Alphabet of Dinosaurs (1995)
 The Alien Life of Wayne Barlowe (1995)
 Barlowe’s Guide to Fantasy (1996)
 Barlowe’s Inferno (1998)
 Brushfire: Illuminations from the Inferno (2001)
 God’s Demon (2007)
 The Heart of Hell (2019)

Ссылки 
 Сайт художника
 Неведомые миры Уэйна Дугласа Барлоу / Wayne Douglas Barlowe. #1
 Wayne Douglas Barlowe / Уэйн Дуглас Барлоу. Barlowe’s Inferno / Ад Барлоу. #2

Художники по алфавиту
Художники кино
Художники-иллюстраторы США
Художники-фантасты США
Писатели по алфавиту
Писатели США XX века
Писатели-фантасты США